Округ Фостер () располагается в штате Северная Дакота, США. Официально образован в 1873 году. По состоянию на 2013 год, численность населения составляла 3366 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 675,732 км2, из которых 1 644,652 км2 — суша, и 12,000 км2, или 1,780 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 3759 жителей в составе 1 540 домашних хозяйств и 1 031 семья. Плотность населения составляет 2,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 1793 жилых строения, при плотности застройки около 1,00-го строения на км2. Расовый состав населения: белые — 99,02 %, афроамериканцы — 0,13 %, коренные американцы (индейцы) — 0,43 %, азиаты — 0,05 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 0,37 %, представители двух или более рас — 0,00 %. Испаноязычные составляли 0,19 % населения независимо от расы.

В составе 31,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 57,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 6,40 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 33,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 30,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 16,00 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,39 человека, и средний размер семьи 2,99 человека.

Возрастной состав округа: 26,20 % — моложе 18 лет, 5,50 % — от 18 до 24, 25,90 % — от 25 до 44, 21,00 % — от 45 до 64, и 21,00 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 98,80 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,80 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 32 019 USD, на семью — 40 469 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 31 442 USD против 19 750 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 17 928 USD. Около 7,60 % семей и 9,30 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 10,90 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 12,40 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Фостер, штат Северная Дакота
  Национальная ассоциация округов США
  ND DOT county map of Foster County (PDF)
  Foster County official website

Округа Северной Дакоты